Pertanyent a la poesia
 Poètica (disciplina), estudi i teorització de la creació artística
 Poètica (Aristòtil), llibre d'Aristòtil
 Art poètica, epístula d'Horaci